Метиси могу бити:

 Метиси (Канада), народ у Канади
 , народ у САД